Вальехера ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Одра-Писуэрга. Занимает площадь 18,325 км². Население — 47 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса